Barack» puede referirse a:

 Barack Obama (1961-), 44º Presidente de los Estados Unidos desde 2009 hasta 2017
 Karl August Barack (1827-1900), académico alemán.
 Barack, bebida espirituosa (brandy) de Hungría.